Василь (Семенюк) (1949) — релігійний діяч УГКЦ, Архієпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський.
 Семенюк Василь Іванович (1957) — український художник.